Arcëm Kancavy – ex calciatore bielorusso, attaccante
 Arcëm Kancavy – calciatore bielorusso, centrocampista
 Sjarhej Kancavy – allenatore di calcio ed ex calciatore bielorusso, difensore